Cinéma et télévision
 The Basement est un film américain réalisé par Larry Brand en 2002.
 The Basement est un film américain réalisé par Michael Carp en 2005.
 The Basement est un film britannique réalisé par Steve Aaron Misiura en 2005.

Musique
 The Basement est une compilation franco-américaine sortie fin 2005.

Bâtiment
 The Basement est une salle de concert de Sydney.
The Basement est une salle de concert de Nashville.